

Merum, hameau de la commune de Loppersum, en Groningue
 Merum, village de la commune de Ruremonde, dans le Limbourg néerlandais